Баринго может означать:
 Баринго — озеро в Кении.
 Баринго — муниципальный округ в провинции Рифт-Валли, Кения.
 Баринго — пресноводное озеро в Восточно-Африканской рифтовой долины.